Speculum – dispositivo medico utilizzato per mantenere aperto un orifizio
 Speculum – rivista di storia
 Speculum principis – genere letterario
 Speculum – genere di farfalle della famiglia Hesperiidae
 Ophrys speculum – pianta appartenente alla famiglia Orchidaceae

Pagine correlate 

 Specula